Rhamphobrachium är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Ehlers 1887. Rhamphobrachium ingår i familjen Onuphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Rhamphobrachium